Zero Gravity – album di Lorenzo Fragola del 2016
 Zero Gravity – singolo di Kerli del 2012
 Zero Gravity – singolo di Kate Miller-Heidke del 2019